Суперкубок Лівану з футболу 2010  — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 жовтня 2010 року між чемпіоном Лівану клубом Аль-Ахед та володарем кубка Лівану клубом Аль-Ансар.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на footballdatabase
 Матч на futbol24

2010
Ліван
Жовтень 2010
2010 у ліванському спорті